Леви́тин (Леви́тина) — еврейская фамилия, указывающая на иудейское сословие левитов.

Носители фамилии 
 Левитин, Анатолий Павлович (1922—2018) — советский и российский живописец, педагог, профессор.
 Левитин, Вениамин Фаустович (1905—1966) — советский кинооператор.
 Левитин, Вячеслав Леонидович (род. 1949) — казахстанский государственный деятель.
 Левитин, Дэниэл (род. 1957) — автор книг по популярной психологии.
 Левитин, Игорь Евгеньевич (род. 1952) — российский государственный деятель.
 Левитин, Исидор Борисович (1907—1976) — инженер-электрик, учёный, специалист по инфракрасной технике.
 Левитин, Карл Ефимович (1936—2010) — советский и российский журналист, популяризатор науки, писатель-фантаст.
 Левитин, Лев Берович (род. 1935) — американский математик, учёный в области информатики.
 Левитин, Леонид Исидорович (1931—2011) — киргизский учёный, доктор юридических наук, специалист по теории права.
 Левитин, Лэндес (1892—1966) — американский художник.
 
 Левитин, Юрий Абрамович (1912—1993) — советский композитор.
 Краснов-Левитин, Анатолий Эммануилович (1915—1991) — церковный писатель, диссидент.



См. также 
 Левенсон
 Леви (фамилия)
 Левин
 Левинский
 Левинсон
 Левит
 Левитан
 Левитанский, Юрий Давидович
 Левитина